Краснополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Краснополье — агрогородок в Россонском районе Витебской области.
 Краснополье — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Краснополье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Краснополье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Краснополье — городской посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Краснополье — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Краснополье — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Краснополье — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Краснополье — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Краснополье — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Краснополье — село в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Краснополье — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Краснополье — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Краснополье — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Краснополье — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Краснополье — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Краснополье — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Краснополье — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Краснополье — село в Ленинском районе Крыма, ликвидировано в 2006 году.
 Краснополье — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области, упразднён в 2004 г.
 Краснополье — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Краснополье — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Краснополье — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Краснополье — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Краснополье — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Краснополье — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области, упразднено в 2000-е годы.
 Краснополье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Краснополье — посёлок в Ровенском районе Саратовской области.
 Краснополье — исчезнувшее село в Ровенском районе Саратовской области.
 Краснополье — село в Углегорском районе Сахалинской области.
 Краснополье — село в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Краснополье — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Краснополье — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Краснополье — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Краснополье — село в Кимовском районе Тульской области.
 Краснополье — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Краснополье — село в Алтайском районе Хакасии.

Украина 
 Краснополье — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Краснополье — село в Славянском районе Донецкой области.
 Краснополье — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Краснополье — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Краснополье — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Краснополье — село в Березанском районе Николаевской области.
 Краснополье — посёлок в Краснопольском районе Сумской области.
 Краснополье — село в Коропском районе Черниговской области.
 Краснополье — прежнее, до 2009 года, название села Краснополевка в Бахмутском районе Донецкой области.

См. также 
 Краснополь
Краснополье-2